Antoñana puede hacer referencia a dos poblaciones de España:

 Antoñana, una aldea de Asturias.
 Antoñana, un pueblo y concejo de Álava (País Vasco).